Der Begriff Landeshauptstadt steht für:
 die Hauptstadt eines souveränen Staates, siehe Hauptstadt und Hauptstädte von Staaten
 die Hauptstadt eines Gliedstaates, siehe Hauptstadt und Hauptstadt von Subentitäten; z. B.
 Landeshauptstadt (Deutschland)
 Landeshauptstadt (Österreich)

Siehe auch:

 Die Hauptstädte der (Deutsch-)Schweizer Kantone heißen nicht, wie in Deutschland oder Österreich, „Landeshauptstadt“, sondern werden als Hauptorte bezeichnet; zu diesen s. a. Kanton (Schweiz) #Liste der Schweizer Kantone mit ihren Eckdaten
 Bundeshauptstadt